OKK - kratica za "omladinski košarkaški klub"

Kratice